Eddie Jordan (1948-), pilote automobile irlandais, fondateur de l'écurie de Formule 1 Jordan Grand Prix ;
 Eddie Jordan (1955-), joueur et entraîneur de basket-ball américain.